Зуи — упразднённая деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входила в Сырокоренское сельское поселение.

География 
Расположена в южной части области в 52 км к северо-востоку от Рославля, в 26 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»). В 21 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Жегловка на линии Смоленск — Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года. 

По состоянию на 2007 год постоянного населения не имела. 

Упразднена в 2010 году Постановлением Смоленской областной Думы от 25.02.2010 № 22 «Об упразднении отдельных территориальных единиц Смоленской области».

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Рославльского района